Сага о Хёрде и островитянах (исл. Hardar saga ok Hólmverja); другие варианты названия — Сага о Хёрде сыне Гримкеля (Hardar saga Grimkelssonar) и Сага о Хёрде сыне Гримкеля и Гейре (Hardar saga Grimkelssonar ok Geirs)) — одна из «саг об исландцах», относящаяся к циклу саг западной четверти.

Сюжет 
Действие происходит в конце X века на западе Исландии. Главного героя, Хёрда сына Гримкеля, объявляют вне закона. Тогда Хёрд собирает вокруг себя других осуждённых и начинает открытую борьбу с обществом, в которой погибает (около 989 года).

История текста 
Считается, что первый вариант саги был записан в начале XIII века на основании устной традиции. Высказывалось предположение, что её автором мог быть Стюрмир Мудрый. В дальнейшем текст был переработан с добавлением в него мотивов, типичных для «саг о древних временах». До нас текст дошёл на пергаменте, датируемом началом XV века и на ряде бумажных списков с него. Существует также пергаментная рукопись конца XIV века с фрагментом более старой редакции саги.

Примечания

Литература 
 V. Lachmann. Das Alter der Hardarsaga. Berlin, 1932.

Исландские саги